Национальный чемпионат I 1957/1958 () — 55-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1957/1958
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1957 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1958 году